Данта́н () — фамилия французских художников:

 Дантан, Антуан Лоран (1798—1878) — французский скульптор.
 Дантан, Жан Пьер (1800—1869) — французский скульптор, младший брат предыдущего.
 Дантан, Эдуар Жозеф (1848—1897) — французский художник, сын Антуана Лорана Дантана.